Dynamismus (z řeckého dynamis „síla“) je víra v tajemnou neosobní sílu ovlivňující svět a člověka. Ta se ukrývá v přírodních jevech, předmětech, rostlinách, zvířatech i lidech a může pomáhat i škodit. Víra v tuto sílu je rozšířena u většiny archaických společností, například severoameričtí Indiáni ji nazývají manitou a Pygmejové megbe. Nejvýraznější formou, kterou popsal britský antropolog R. H. Codrington je manaismus, termín je odvozen z polynéského výrazu mana. Jedná se nejspíš o jednu z prvotních forem náboženství a víry v magii.

Reference

Související články 
 Animatismus

Antropologie náboženství